Dewenter ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Dewenter, (1938–2019), deutscher Politiker
 Ingolf Steffan-Dewenter, Wissenschaftler
 Kathryn Dewenter, Wirtschaftswissenschaftlerin (University of Washington)	
 Ralf Dewenter (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Simone Dewenter (um 1972–2002/2003), deutsche Prostituierte, Mordopfer, siehe Mordfall Simone Dewenter

Siehe auch
 Deventer (Begriffsklärung)